Cet article dresse, de manière non exhaustive, une liste de personnalités qui ont présenté une sérologie positive au Sars-CoV-2 peu avant leur mort, certains pouvant être affectés par la Covid-19.

Des listes similaires ont été élaborées par différents médias, par exemple le New York Times qui, sur son site Internet, ouvre une section nécrologique dédiée aux victimes du virus. Le site web américain Medscape maintient quant à lui une liste du personnel soignant mort pendant la pandémie.

Liste

Notes

Références

Voir aussi 
 Décès en 2020
 Décès en 2021
 Décès en 2022

maladie à coronavirus